Halling peut désigner :
 Halling, un village du Kent en Angleterre ;
 halling, une danse norvégienne ;
 Halling-lès-Puttelange, une ancienne commune de la Moselle aujourd’hui hameau de Puttelange-lès-Thionville ;
 Halling-lès-Boulay, une ancienne commune et commune associée de Moselle rattachée à Boulay ;
 Halling, un personnage de Stargate Atlantis (Athosiens).

Voir aussi 
 Alling

Homonymie de toponyme